Корениченское се́льское поселе́ние — упразднённое в 2012 году муниципальное образование Старицкого района Тверской области.

Корениченское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Тверской области от 28 февраля 2005 г. № 48-ЗО. Включило в себя территории Корениченского и Мартьяновского сельских округов.
Административный центр — деревня Кореничено.

Законом Тверской области от 28 мая 2012 года № 31-ЗО, Старицкое сельское поселение, Красновское сельское поселение и Корениченское сельское поселение преобразованы в Сельское поселение «станция Старица», с административным центром в населённом пункте станция Старица.

Географические данные 
 Общая площадь: 152,2 км²
 Нахождение: южная часть Старицкого района.
 Граничит:
 на севере — со Старицким СП и Паньковским СП,
 на востоке — с Ново-Ямским СП,
 на юге — с Зубцовским районом, Столипинское СП,
 на западе — с Ржевским районом, СП Успенское.

Главная автодорога — «Тверь—Ржев».

Население 
По переписи 2002 года — 482 человека (318 Корениченский и 164 Мартьяновский сельские округа), на 01.01.2008 — 441 человек.
Национальный состав: русские.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни Александровка, Вишенки, Гостемирово, Каледино, Лукшино, Нащёкино, Пеньи, Путятино, Семёново, Сергино, Черепково; хутора Абакумовский, Находня, Корытцы и другие.

История 
В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Прасковьинской волости Старицкого уезда и Иружской волости Зубцовского уезда Тверской губернии.

Известные люди 
 В ныне не существующей деревне Лукшино родился адмирал, Герой Советского Союза Филипп Сергеевич Октябрьский (Иванов).
 В ныне не существующей деревне Александровка родился Герой Советского Союза Михаил Яковлевич Васильев.
 В деревне Борыково родился Герой Советского Союза Иван Николаевич Тюленев.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2012 году
Упразднённые муниципальные образования Старицкого района